Der Name Onnens bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
die Gemeinde Onnens (VD) im Bezirk Grandson, Kanton Waadt
die Ortschaft und frühere Gemeinde Onnens (FR) in der Gemeinde  La Brillaz im Saanebezirk, Kanton Freiburg